Bayside kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
In Ierland:
Bayside (Ierland)
In Australië:
Bayside City
In de Verenigde Staten:
Bayside (Californië)
Bayside (Texas)
Bayside (Wisconsin)
Fictief:
Bayside (fictieve plaats)
Muziek
Bayside (band), een alternatieve-rockband uit Long Island, New York